Tragium broteri är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Tragium broteri ingår i släktet Tragium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
broteri